pławnica – rodzaj sieci rybackiej

 Nazwy w Polsce
 Pławnica (województwo dolnośląskie) – wieś w województwie dolnośląskim, w powiecie kłodzkim, w gminie Bystrzyca Kłodzka
 Pławnica – struga, lewy dopływ Łydyni